Antoni Grabowski – polski esperantysta
 Antoni Grabowski – polski działacz robotniczy
 Antoni Grabowski – polski rzeźbiarz (1937–2023)
 Antoni Grabowski – polski rzeźbiarz (ur. 1967)